Міцність — здатність матеріалу чинити опір руйнуванню.
 Міцність гірських порід
 Міцність напою — характеристика спиртних напоїв.